A Songs of Faith and Devotion a Depeche Mode 1993-ban megjelent, sorrendben nyolcadik stúdióalbuma, mely 2006-ban újrakeverve ismét megjelent.

A lemez tartalma:
1990 MUTE / Stumm 106
 I Feel You – 4:35
 Walking in My Shoes – 5:35
 Condemnation – 3:20
 Mercy in You – 4:17
 Judas – 5:14
 In Your Room – 6:26
 Get Right with Me – 3:32
 Rush – 4:37
 One Caress – 3:30
 Higher Love – 5:56

2006 MUTE / DM CD 8 (CD/SACD + DVD) / CDX STUMM 106 (CD/SACD)
Disc 1: SACD/CD – a Songs of Faith and Devotion lemez anyaga
Disc 2: DVD – a Songs of Faith and Devotion lemez anyaga DTS 5.1, Dolby Digital 5.1 és PCM sztereó formátumban, + bónuszanyagok.
 I Feel You – 4:35
 Walking in My Shoes – 5:35
 Condemnation – 3:20
 Mercy in You – 4:17
 Judas – 5:14
 In Your Room – 6:26
 Get Right with Me – 3:32
 Rush – 4:37
 One Caress – 3:30
 Higher Love – 5:56

Bónuszszámok (PCM Stereo):
 My Joy – 3:57
 Condemnation (Paris Mix) – 3:21
 Death's Door (Jazz Mix) – 6:38
 In Your Room (Zephyr Mix) – 4:50
 I Feel You (Life's Too Short Mix) – 8:35
 Walking In My Shoes (Grungy Gonads Mix) – 6:24
 My Joy (Slowslide Mix) – 5:11
 In Your Room (Apex Mix) – 6:43

Bónuszanyagok:
 Depeche Mode 93-94 (We Were Going To Live Together, Record Together And It Was Going To Be Wonderful) [36 perces videó]

Valamennyi szám Martin Gore szerzeménye.

Popalbumok
Depeche Mode-albumok
1993 nagylemezei
A Billboard 200 lista első helyezettjei
A UK Albums Chart listavezetői